Карнин:

Персоналии 
 Карнин, Даниел (1997) — бразильский дзюдоист.

Топоним 
 Карнин — коммуна в Германии.